ATG steht für:
 Aachener TG, ein Leichtathletikverein in Aachen
 Abtropfgewicht von Lebensmitteln
 Adenin, Thymin, Guanin, ein Startcodon im genetischen Code
 Advanced Technologies Group, ehemaliger englischer Luftschiffhersteller; siehe auch Advanced Technologies Group AT-10
 Aggertal-Gymnasium, Gymnasium im Oberbergischen Kreis (Nordrhein-Westfalen)
 Allgemeine Transportanlagen-Gesellschaft m.b.H. Leipzig, seit 1932 zum Flick-Konzern gehörendes Unternehmen der Flugzeugindustrie 
 AlpTransit Gotthard AG, Tochterunternehmen der SBB zum Bau einer Schienenverkehrsverbindung in den Alpen
 ATG Alster-Touristik GmbH, Tochterunternehmen der Hamburger Hochbahn AG zum Betrieb der Personenschifffahrt auf der Alster
 ATG Autotransportlogistic Sp. z o.o., Tochterunternehmen der Deutschen Bahn
 Antigua und Barbuda, ISO 3166 und Landeskenner im Kurzwellenrundfunk der Internationalen Fernmeldeunion (ITU)
 Antithymozytenglobulin, Antikörper
 Art Technology Group, von Oracle im Jahr 2010 übernommener Softwarehersteller für eCommerce-Software
 ATG (Zeitschrift), österreichische Zeitschrift, vormals Auto Tankstelle Garage, Bohmann-Verlag
 Austauschgetriebe, in Kfz-Verkaufsanzeigen
 Aviation Technology Group, Hersteller des Luftfahrzeugs ATG Javelin
 Alliance Tire Group, ein Reifenhersteller

AT-G steht für:
 Ergänzende Zollanmeldung für „ins Zolllager“, siehe Zollabfertigung#Belegarten

AtG steht für:
 Altersteilzeitgesetz, siehe Altersteilzeit#Förderung der Altersteilzeit
 Atomgesetz (Deutschland), gesetzliche Grundlage für die Nutzung der Kernenergie und von ionisierenden Strahlen in Deutschland
 Atomgesetz (Schweiz), am selben Tag wie das bundesdeutsche Atomgesetz beschlossen und regelte seit Inkrafttreten am 1. Juli 1960 auch ähnliche Materie

atg steht für:
 Okpela (ISO-639-3-Code), Dialektcluster edoider Sprachen in Nigeria

Abkürzung